Джоа́нн Ва́лда «Джо» О’Ми́ра (; род. 29 апреля 1979, , Эссекс, Англия, Великобритания) — английская актриса, певица и автор песен.

Биография 
Джоанн Валда О’Мира родилась 29 апреля 1979 года в  (графство Эссекс, Англия, Великобритания) в семье Дэвида и Барбары О’Мира. У Джо есть брат и сестра — Шейн О’Мира и Джули О’Мира.

Джо выросла в , что в Лондоне.

Карьера 
В прошлом, она участница музыкальной поп-группы «S Club». Она создала сольный сингл после распада группы в 2003 году, который прервал производство предполагаемого альбома после появления на «Celebrity Big Brother 5».

Личная жизнь 
До марта 2008 года Джо состояла в фактическом браке с неким Ли. В этих отношениях она родила своего первенца — сына Ленни (род.12.05.2008).

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании